Кубок президента Республики Казахстан () — международный футбольный турнир среди юношеских сборных, проводящийся под эгидой Федерации футбола Казахстана и ФИФА. Первый розыгрыш прошёл в апреле 2008 года, до 2011 года в турнире участвовали юношеские команды клубов.

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 6—8 команд — участниц турнира были разбиты на две группы (А и В), по 3—4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах первые места выходили в финал, а две команды, занявшие вторые места боролись за третье место.

Цели турнира 
 Развитие футбола в Республике Казахстан
 Повышение качества и эффективности работы детских спортивных школ
 Выявление способной молодёжи
 Пропаганда футбола среди болельщиков, широкий общественности и в средствах массовой информации
 Организация досуга любителей футбола
 Развитие и укрепление международных связей

Участники турнира

Финалы

Победы и финалы по странам